Baldini är ett italienskt efternamn, som buris av bland andra:

 Andrea Baldini (född 1985), italiensk florettfäktare
 
 Baccio Baldini (1436–1487), italiensk konstnär
 Ercole Baldini (född 1933), italiensk cyklist
 Francesco Baldini (född 1974), italiensk fotbollsspelare
 Gabriele Baldini (1919–1969), italiensk litteraturvetare
 Giuseppe Baldini (1922–2009), italiensk fotbollsspelare
 Marino Baldini (född 1963), kroatisk politiker
 Oreste Baldini (född 1962), italiensk skådespelare
 Pietro Paolo Baldini (1614–1684), italiensk konstnär
 Renato Baldini (1921–1995), italiensk skådespelare
 Silvio Baldini (född 1958), italiensk fotbollstränare
 Stefano Baldini (född 1971), italiensk långdistanslöpare

Italienska efternamn